Golden Spin of Zagreb 2015 – dziesiąte, a zarazem ostatnie zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Challenger Series 2015/2016. Zawody rozgrywano od 2 do 5 grudnia 2015 roku w hali Dom Sportova w Zagrzebiu.

Wśród solistów triumfował Kazach Dienis Tien, natomiast w rywalizacji solistek Rosjanka Jelizawieta Tuktamyszewa. W parach sportowych zwyciężyli Rosjanie Jewgienija Tarasowa i Władimir Morozow. Tytuł w rywalizacji par tanecznych wywalczyli Włosi Charlène Guignard i Marco Fabbri.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2015
2015 w łyżwiarstwie figurowym
2015 w Chorwacji